La temporada 1988-1989 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per quarta vegada consecutiva el Reial Madrid, amb 62 punts.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: FC Barcelona i Reial Valladolid
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Valencia CF i Reial Saragossa
 Descensos: Reial Múrcia i Elx CF

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1988
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola